Ратдрам (; , «крепость на хребте») — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Уиклоу (провинция Ленстер).

Местная железнодорожная станция была открыта 18 июля 1863 года, заменив другую, открытую 20 августа 1861 года.

Демография 
Население — 1405 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1387.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Уиклоу